Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Parakanlima (Cirinten), een bestuurslaag in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
 Parakanlima (Cikembar), een bestuurslaag in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
 Parakanlima (Jatiluhur), een bestuurslaag in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java